Гагарка:

 Гагарка — вид морских птиц из семейства чистиковых (Alcidae).
 Гагарка — лесопарк в Сестрорецке, Санкт-Петербург, Россия.
 Гагарка — часть бывшего поселка Разлив от железной дороги до Финского залива.
 Гагарка — река, протекающая по историческому району Сестрорецка.

Населённые пункты 
 Гагарка — посёлок в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.
 Гагарка — деревня в городском округе Заречный Свердловской области.
 Гагарки — деревня в Котласском районе Архангельской области.

См. также 
 Гагара (значения)